Miasta:
 Uxbridge – miasto w Anglii, dzielnica Wielkiego Londynu na prawach miejskich
 Uxbridge – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Uxbridge – miasto w USA w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 Uxbridge (ang. Uxbridge Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Uxbridge (ang. Uxbridge Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes